Le terme biscuit peut désigner :

En gastronomie 
Un biscuit est un petit gâteau cuit au four.
Un biscuit, en Amérique du Nord est un petit pain, similaire aux scones britanniques.

Autres usages 
Un biscuit est une guitare à résonateur dont les vibrations des cordes sont amplifiées grâce à un cône en aluminium sur lequel se pose le chevalet en bois qui ressemble à un biscuit posé sur la tranche (d'où le nom).
Un biscuit est une porcelaine sans glaçure, cuite au demi-grand feu. Sa surface a l'apparence du marbre. Les premières exécutions en biscuit ont été faites à la Manufacture de Sèvres.
Biscuit est le surnom donné au détective Maude Graham dans la série culte québécoise (télévision + cinéma) Le Collectionneur de l'auteure Christine Brouillette.
Le biscuit désigne généralement la mitaine d'un gardien de but au hockey sur glace.
 Le biscuit est le surnom de la carte digitale du président des États-Unis d'Amérique, comportant les codes nucléaires.
En menuiserie, les lamellos sont parfois appelés biscuits.

Notes et références